Чи́стик:
 Чистики () — род морских птиц из семейства чистиковых.
 Чистик — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Чистик (озеро, Демидовский район) — озеро в Смоленской области.
 Чистик (озеро, Жарковский район) — озеро в Тверской области.
 Чистики — деревня в Могилёвской области Белоруссии.
 Чистик — народное название льнянки обыкновенной (}.